Генри, Эндрю ():
 Генри, Эндрю (1775—1832) — американский траппер и торговец мехом.
  (1823—1870) — британский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в Инкерманском сражении (1854).